Questa voce raccoglie un approfondimento sulle gare della fase finale dell'edizione 2015-2016 della Coppa Italia Serie D di calcio.

Tabellone 

* Tra parentesi il risultato d.c.r.

Trentaduesimi di finale

Risultati

Tabella riassuntiva 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 novembre 2015

Sedicesimi di finale

Risultati

Tabella riassuntiva 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 dicembre 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 dicembre 2015

Ottavi di finale

Risultati

Tabella riassuntiva 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 febbraio 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 febbraio 2016

Quarti di finale

Risultati

Tabella riassuntiva 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 marzo 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 marzo 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 marzo 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 aprile 2016

Semifinali

Risultati

Andata

Ritorno

Tabella riassuntiva 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|andata (6-13 aprile) - ritorno (20 aprile)

Finale

Note

Voci correlate 
 Coppa Italia Serie D
 Coppa Italia Serie D 2015-2016

Calcio nel 2015
Calcio nel 2016
2015/2